GRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grimsey (Islanda)
 gry – codice ISO 639-3 della lingua grebo di Barclayville